Leutendorf ist der Ortsname von

 Leutendorf (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Leutendorf (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Leutensdorf
 Leuzendorf
 Loitendorf